Zotta, Zota:

Zotta 
 Mihai Zotta (1806, ?  1877), unul dintre primii medici români, protomedic al Moldovei
 Ovidiu Zotta (1935, ?  1996), un scriitor român de cărți pentru copii
 Sever Zotta (1874, Chisălău (), Cernăuți (azi Cozmeni, Ucraina)  1943, Orsk)

Zota 
 Eremia Zota (* 1940, Șirăuți), un profesor de medicină moldovean, specialist în anatomie.

Nume de familie românești